

Persone
 Beezie Madden (1963) – cavallerizza statunitense
 Benji Madden (1979) – musicista statunitense
 Bobby Madden (1978) – arbitro di calcio scozzese
 Joanie Madden (1958) – flautista di musica celtica statunitense
 John Madden (1936–2021) – ex allenatore di football americano e telecronista sportivo statunitense
 John Madden (1949) – regista e produttore cinematografico britannico
 John Madden (1973) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Joel Madden (1979) – cantante statunitense
 Michael Madden (1979) – bassista statunitense
 Nwamiko Madden (1983) – attore canadese
 Paddy Madden (1990) – calciatore irlandese
 Rashad Madden (1992) – cestista statunitense
 Richard Madden (1986) – attore scozzese
 Thomas F. Madden – storico, accademico, saggista e collaboratore editoriale statunitense
 Tre Madden (1993) – giocatore di football americano statunitense

Videogiochi
 Madden NFL – serie di videogiochi sportivi sul football americano

Altro
 Oscillazione di Madden-Julian – pattern di variabilità atmosferica della fascia equatoriale